Reilly oder O’Reilly steht für:
 Reilly (Familienname) (O’Reilly), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 O’Reilly Auto Parts, US-amerikanisches Einzelhandelsunternehmen für Autoersatzteile
 O’Reilly Verlag, Computerbuchverlag
 O’Reilly 200, Autorennen

Reilly ist der Name folgender

Orte:
 Reilly, Gemeinde im Département Oise, Frankreich

geografischer Objekte:
 Reilly Rocks, Felsengruppe im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Reilly Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Mary Reilly, Spielfilm von Stephen Frears (1996)
 Reily
 Riley (Begriffsklärung)